Dades de la Temporada 1937-1938 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 17 d'octubre de 1937: en partit del Campionat de Catalunya, CE Júpiter 6 - Espanyol 2.
 31 d'octubre de 1937: en partit del Campionat de Catalunya, FC Barcelona 9 - Espanyol 0.
 14 de novembre de 1937: en partit del Campionat de Catalunya, Espanyol 6 - Granollers SC 1.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Lliga Catalana

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1937 a Catalunya
Competicions esportives del 1938 a Catalunya